Едгар има више значења:
 Округ Едгар (Илиноис)
 Едгар (Монтана)
 Едгар (Висконсин)
 Едгар (Небраска)